Denton kan avse:

Geografi

England
 Denton, Cambridgeshire – del av Denton and Caldecote
 Denton, Dover – Kent
 Denton, Durham
 Denton, East Sussex
 Denton, Gravesham – del av orten Gravesend
 Denton, Greater Manchester
 Denton, Lincolnshire
 Denton, Newcastle upon Tyne
 Denton, Norfolk
 Denton, Northamptonshire – South Northamptonshire
 Denton, North Yorkshire
 Denton, Oxfordshire
 Denton Holme – Cumbria
 Denton's Green – en del av St Helens, Merseyside
 Upper Denton – City of Carlisle, Cumbria
 Denton, Chalk Farm – Greater London, Middlesex

Gambia
 Denton (ort i Gambia)

USA
Denton, Georgia
Denton, Kansas
Denton, Kentucky
Denton, Maryland
Denton Township, Michigan
Denton, Montana
Denton, Nebraska
Denton, North Carolina
Denton, Texas – i Denton County
Denton, Callahan County, Texas
Denton County, Texas

Personer
 Denton (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Fiktiva figurer
 JC Denton– huvudkaraktären i TV-spelet Deus Ex